Саша Томановић (Сомбор, 20. септембра 1989) српски је фудбалер који тренутно наступа за Железничар из Панчева.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде

Клупски 
Инђија
 Прва лига Србије: 2009/10.

Братство Пригревица
 Војвођанска лига Запад: 2013/14.

ТСЦ Бачка Топола
 Прва лига Србије: 2018/19.

Појединачно 
 Најбољи фудбалер Града Сомбора за 2019. годину
 Гол кола у Суперлиги Србије (1)

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1989.
Спортисти из Сомбора
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Инђије
Фудбалери Радничког (Сомбор)
Фудбалери Јавора
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Железничара Панчево
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије